

Cinema e televisione
Il mio sogno più grande (Gracie) - film del 2007 diretto da Davis Guggenheim
Gracie! - telefilm del 2009 diretto da Brian Percival

Musica
Gracie - canzone di Jimmy Smith dall'album Home Cookin' (1959)Gracie - canzone dei The Shadows dall'album Rockin' with Curly Leads (1973)Gracie - canzone di Ben Folds dall'album Songs for Silverman (2005)

Altro
Gracie - variante inglese del nome proprio di persona Grazia
Uragano Gracie - uragano atlantico che colpì il Nord America nel 1959